gwarek (górnictwo)
gwarek – ptak z rodziny szpakowatych:
 gwarek czczony (Gracula religiosa), zwykle nazywany gwarkiem 
 gwarek cejloński (Gracula ptilogenys)
 gwarek malabarski (Gracula indica)
 Gwarek – tygodnik Wydawniczej Spółdzielni Pracy "Gwarek Śląski", wydawany od 1956.
 Gwarek – żaglowiec, obecnie SV Royal Clipper
 s/y Gwarek – jacht żaglowy typu Opal

 Gwarek – wieś w województwie mazowieckim, powiecie przysuskim, gminie Przysucha